200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz półfinały odbyły się 29 lipca, a finał 30 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 68 zawodników (69 zgłoszonych) z 58 państw.

Złoty medal zdobył Yannick Agnel reprezentujący Francję. Drugie miejsce zajął Amerykanin Conor Dwyer, a brązowy medal przypadł Daniłowi Izotow z Rosji.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

 Bezpośredni pojedynek o awans

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013